El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1951 fue el duodécimo que se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 16 equipos a la fase final, disputándose el partido por el campeonato en el Williams Arena en Minneapolis, Minnesota. Por primera vez eran 16 equipos en la fase final.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Kentucky, consiguiendo su tercer título, derrotando en la final a la Universidad Estatal de Kansas.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Partido por el  puesto nacional

puesto Regional

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Kentucky vs. Kansas State

Baloncesto en 1951
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA